Piacentino – di pertinenza della provincia di Piacenza
 Piacentino (o Placentino) – giurista del XII secolo, originario di Piacenza, fondatore della scuola di diritto civile a Montpellier, primo nucleo dell'Università di Montpellier
 Piacentino ennese – formaggio siciliano prodotto con latte di pecora e caratterizzato dall'aggiunta di zafferano e di grani di pepe nero
 Dialetto piacentino